John Ward (1571-1638) – compositore inglese 
John Ward (1917-2007) – attore statunitense
John Ward – tennista britannico
John Ward (n. 1951) – calciatore e allenatore di calcio inglese
John Clive Ward (1924-2000) – fisico britannico-australiano
John Guthrie Ward – diplomatico britannico